Wieseke ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Wieseke (* 1915), deutscher Schornsteinfeger und Präsident der Berliner Handwerkskammer
 Jan Wieseke (* 1974), deutscher Ökonom und Hochschullehrer